David Sharp peut faire référence à :
 David Sharp (1972-2006), alpiniste britannique ; 
 David Sharp (1840–1922), médecin et entomologiste britannique.